Adam Edelman (1991) – skeletonista statunitense naturalizzato israeliano
 Gregg Edelman (1958) – attore statunitense
 Edmund D. Edelman – politico statunitense
 Eric S. Edelman – ambasciatore statunitense
 Ezra Edelman (1974) – regista, produttore cinematografico e produttore televisivo statunitense
 Gerald Edelman (1929) – biologo statunitense, premio Nobel 1972
 Gregg Edelman (1958) – attore e cantante statunitense
 Herb Edelman (1933-1996) – attore statunitense
 Judith Edelman (1964) – musicista statunitense
 Julian Edelman (1986) – ex giocatore di football americano statunitense
 Marek Edelman (1922-2009) – cardiologo e attivista politico
 Marian Wright Edelman (Marian Wright) (1939) – fondatore e presidente della Children's Defense Fund
 Maurice Edelman  (1911-1975) – politico e scrittore britannico
 Murray Edelman (1919-2001) – politolologo statunitense
 Nicole Edelman (1994) – pallavolista statunitense
 Paweł Edelman (1958) – direttore della fotografia polacco
 Randy Edelman (1947) – compositore statunitense
 Scott Edelman (1955) – scrittore ed editore statunitense